Desa Galudra kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Galudra (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,94), Jawa Barat, 
 Desa Galudra (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 107,49), Jawa Barat, 
 Desa Galudra (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,04), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar